Porsche Supercup 2002 – dziesiąty sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 14 kwietnia we Włoszech a zakończył się 29 września USA po dwunastu wyścigach.

Lista startowa 
G = Występujący gościnnie w wyścigu

Kalendarz wyścigów 

1 – Łączony wyścig Supercup i Porsche Carrera Cup Germany.

2 – Marc Lieb zdobył najszybsze okrążenie w wyścigu, lecz jechał dla niemieckiej serii.

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2002 w sportach motorowych